Rozszerzenie plików JPEG 2000
 Jan Paweł II
 Pokolenie JP2